Воробьиха — название населённых пунктов.

Россия 
 Воробьиха — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Воробьиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Воробьиха — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Воробьиха — деревня в Молоковском районе Тверской области.